Георгий Васильевич Москаленко (1918—1991) — советский лётчик-истребитель авиации ВМС во время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (14.06.1942). Подполковник (7.01.1953).

Биография 
Родился 17 февраля 1918 года в селе Пискуновское, ныне Отрадненского района Краснодарского края, в многодетной (6 детей) семье рабочего. Русский. Вскоре умер отец, а через год и мать. Георгию тогда было три года. Воспитывался в Барсуковском детском доме (Кочубеевский район Ставропольского края), по другим данным в Невинномысском детском доме. Окончил 7 классов. После окончания школы работал в этом же детском доме, затем — в городе Пятигорске (Ставропольский край), учился в Пятигорском аэроклубе.

В Военно-Морском Флоте СССР с ноября 1938 года. В декабре 1939 года окончил Военно-морское авиационное училище имени И. В. Сталина в Ейске. Направлен на службу в 8-й истребительный авиационный полк ВВС Черноморского флота, где служил младшим лётчиком, а в июне 1941 года стал командиром звена. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал командиром звена того же полка, входившего в состав 62-й авиационной бригады ВВС Черноморского флота. Особо отличился при обороне Одессы и обороне Севастополя. Полк в апреле 1942 года получил гвардейское звание и стал именоваться 6-м гвардейским истребительным авиационным полком ВМФ.

Гвардии старший лейтенант Георгий Москаленко к концу мая 1942 года совершил 363 боевых вылета, участвовал в 87 воздушных боях, сбил 2 самолёта. В числе его боевых вылетов — 47 штурмовок наземных целей, в которых уничтожил 29 автомашин, 12 пулемётных гнёзд, 8 миномётных гнёзд, 3 зенитных орудия, сжёг 2 самолёта на аэродромах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Военно-морского флота» от 14 июня 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему лейтенанту Георгию Васильевичу Москаленко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 864).

Продолжая сражаться с врагом в том же полку, в ноябре 1942 года повышен в должности до заместителя командира эскадрильи, а в апреле 1944 года стал командиром эскадрильи. Участвовал в битве за Кавказ, в Керченско-Эльтигенской десантной операции и в защите с воздуха Керченского плацдарма. 

Во время Крымской наступательной операции 8 мая 1944 года одержал свою последнюю воздушную победу, сбив Ме-109, а 11 мая был тяжело ранен в воздушном бою (4 пулевых ранения в область таза и пятое в предплечье). Подобран пехотинцами и несколько дней в своем полку считался погибшим, награждён посмертно орденом. Вернулся в строй только в декабре 1944 года, когда боевые действия на Чёрном море уже завершились. 

За годы войны выполнил 519 боевых вылетов (включая 58 штурмовок наземных войск врага), провёл 124 воздушных боя, сбил 4 самолёта лично и 5 в группе. В итоговом наградном листе указаны 7 побед (без деления на личные и групповые), а кроме того, потопил в группе 2 немецких торпедных катера и ещё один поджёг.

После войны Г. В. Москаленко продолжал службу в авиации Военно-Морского Флота. В феврале 1946 года направлен учиться, а в июле 1947 года окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ. Затем много лет служил на Тихом океане: начальник воздушно-стрелковой службы 7-й истребительной авиационной дивизии 5-го ВМФ, с октября 1950 — помощник командира по тактике воздушного боя и воздушной стрельбе 57 иап ВМФ, с марта 1951 — в той же должности в 405-м иап ВМФ, с января 1952 — исполняющий должность старшего инспектора-лётчика и инспектор-лётчик лётной инспекции 509-й истребительной авиадивизии, с июня 1953 — инспектор-лётчик лётной инспекции 106-й истребительной авиадивизии ВВС 5-го ВМФ.

В ноябре 1953 года переведён на Черноморский флот и назначен помощником командира по тактике воздушного боя и воздушной стрельбе (затем должность переименована в помощник командира по огневой и тактической подготовке) 661-гоиап ВМФ. В ноябре 1954 года назначен заместителем командира 6-го истребительного авиаполка ВВС ЧФ. С января 1957 года подполковник Г. В. Москаленко — в запасе по состоянию здоровья. 

Жил в городе Ростов-на-Дону, работал в аэропорту. Находясь на пенсии, вёл военно-патриотическую работу в организациях оборонного общества ДОСААФ.

Умер 18 ноября 1991 года, похоронен в Ростове-на-Дону на Аллее Славы Северного кладбища.

Награды 
 Герой Советского Союза (14.06.1942)
 Орден Ленина (14.06.1942)
 Два ордена Красного Знамени (8.12.1941, 22.05.1943)
 Орден Александра Невского (9.08.1945)
 Ордена Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985) и 2-й степени (17.05.1944 — посмертно, так как считался в полку погибшим
 Орден Красной Звезды (30.04.1954)
 Медаль «За боевые заслуги» (20.06.1949)
 Медаль «За оборону Севастополя»
 Медаль «За оборону Одессы»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Ряд других медалей СССР

Память 
В городе Севастополе в честь Георгия Москаленко названа улица.

См. также 
 Герои Советского Союза Ростовской области.

Примечания

Литература 
 
 Герои Дона: биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека; сост. Н. Н. Зайцева. — Ростов-на-Дону, 2017.
 Казарян А. А. Герои боёв за Крым. — Симферополь: Таврия, 1972. — С. 177—178.
 Ростовчане — Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена славы. — Ростов-на-Дону, 2020. [Кн. 2]. — С. 17—18.

Ссылки 
 
 Москаленко Георгий Васильевич.
 Герои Советского Союза, проживавшие на Дону после Великой Отечественной войны..
 Биография Г. В. Москаленко на сайте «Историческая память Ставрополья».

Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Участники Крымской операции (1944)
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Похороненные на Северном кладбище (Ростов-на-Дону)
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции